Gamaliel est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Issu de l'hébreu Gamliël qui signifie . Il est fêté le 27 octobre

Les Puritains refusant pour leurs enfants les noms des saints canonisés à Rome, ils recherchaient leurs prénoms dans la Bible, comme celui de Gamaliel l'Ancien.

Variantes

Personnalités 
 Gamaliel l'Ancien
 Gamaliel II, petit-fils du précédent
 Gamaliel VI, le dernier nassi
 Warren Gamaliel Harding
 Gamaliel Audrey Cantika, groupe indonésien.

Nom de famille 

 Arieh Gamliel (1951-2021), homme politique israëlien

Toponyme 

 Gamaliel, une ville du comté de Monroe, dans l’État du Kentucky, aux États-Unis.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin